Inés Moraleda Barberà, cantant i dobladora catalana
 Joan Lluís Moraleda i Perxachs, músic instrumentista, compositor i director
 Jordi Moraleda i Perxachs, músic instrumentista i director

També és el topònim de diversos indrets:

 Bélmez de la Moraleda, municipi de Jaén
 Canal Moraleda, un espai d'aigua que separa l'Arxipèlag dels Chonos de l'Illa Magdalena (Xile)
 Moraleda de Zafayona, municipi de Granada